

Anno 
 1999 – (MCMXCIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1999 a.C.

Matematica 
 1999 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1999 Hirayama – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1999 – album discografico di Lucio Dalla del 1966
 1999 – album di Prince del 1982
 1999 – singolo di Prince tratto dall'album 1999
 1999 – album dei Timoria del 1999
 1999 – album dei Cassius del 1999
 1999 – singolo di Saint Jhn del 2016
 1999 – singolo di Charli XCX e Troye Sivan del 2018